Мехтикули-хан Хасай хан оглы Уцмиев, или Мехтикули-хан II () (1855—1900) — азербайджанский поэт. Подполковник российской армии.

Биография 

Мехтикули-хан Уцмиев родился в 1855 году в Шуше в кумыкско-азербайджанской семье. Его отцом был кумыкский князь, генерал-майор царской армии князь Хасай-хан Уцмиев (1808—1866), родом из кумыкского Аксая (ныне населённый пункт на территории Дагестана), а матерью — Хуршидбану Натаван, дочь Карабахского хана Мехтикули, в честь которого он был и назван.

Александр Дюма в книге о своём путешествии на Кавказ в 1859 году писал о встрече в Баку с князем Хасаем Уцмиевым, в то время — полковником, его женой Хуршидбану, и их детьми. Мехтикули хана он описывает так: 

В службе с 1871 года, прапорщик. Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. С 1890 по 1895 гг. состоящий по армейской кавалерии ротмистр, князь Мехти-Кули-Хан Уцмиев, адъютант командующего войсками Кавказского военного округа. В 1895 году произведён в подполковники. С 1897 по 1900 гг. штаб-офицер состоящий при войсках Кавказского военного округа по армейской кавалерии .

Был женат на Салтанэт-беим Джеваншир. От неё у него был сын Хасай хан и дочери Агабике, Билгейсбике и Азизабике. Писал стихи под псевдонимом «Вафа», что означает «верный».

Скончался в Тифлисе в 1900 году. Похоронен на мусульманском кладбище, расположенном на территории Тбилисского ботанического сада.

Награды 

 Орден Святой Анны 4-й степени (1877)
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1877)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1877)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1877)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1887)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1891)

Произведения 
Известны его стихи, написанные на фарси:
…کی باشد آنکه بخت سیه باز من شود
تا توتیای دیده کنم خاک کربلا
 یارب مباد آنکه کنم خاک کربلا
 دست وفا ز دامن اولاد مرتضی …

В творчестве Хуршидбану Натаван 

Мехдикули-хан бывал вдали от Родины, и его мать Хуршидбану Натаван скучала по нему. В её стихах, посвящённых сыну чувствуются страдания матери из-за разлуки с сыном, материнская любовь. Она пишет, что готова отдать жизнь, лишь бы вновь встретиться с ним. Вот отрывок из её стихотворения, посвящённого Мехдикули-хану:

Varımdı sinədə dərdü qəmi-nəhan, ölürəm,
Fəda olum sənə, gəl eylə imtəhan, ölürəm.

Fəraqdan gecələr yatmaram səbahə kimi,
Xəyali — zülfünə bağlı gedibdir can, ölürəm.

Çəkirdim həsrətini, görmədim, xudahafiz!
Olubdur indi işim naləvü fəğan, ölürəm.

Генеалогия

Источники 

 Алия Дадашева. «Хуршидбану Натаван»Xurşidbanu Natəvan 1830-cu ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Qarabağın axırıncı hakimi Mehdiqulu xanın qızıdı. Ərəb və fars dillərini mükəmməl bildiyindən klassiklərin əsərləri ilə yaxından tanış olmuşdur. Çox gənc ikən dağıstanlı general Xasay xan Usmiyevə ərə verilmişdi. Bu adamla Natəvan bir müddət yaşamalı olmuş, sonra 60-cı illərin əvvəlində ondan ayrılmışdı. Xasay xandan iki uşağı olmuşdu ki, bunların da hər ikisi şair idi — qızı Xanbikə və oğlu Mehdiqulu xan… «Vəfa» təxəllüsü ilə şerlər yazmışdı.

Литература 
 Князь-подполковник Мехдикули-хан Уцмиев. Ш. Назирли. «Халг газети» −2005, 4 февраля, № 26. Стр. 7 (Knyaz — podpolkovnik Mehdiqulu xan Usmiyev / Ş. Nəzirli // Xalq qəzeti. — 2005. — 4 fevral № 26. — S. 7)
 А. Зиядлы. Натаван и музыка

Поэты Азербайджана
Азербайджанские поэты
Азербайджанская аристократия
Персидские поэты
Джеванширы
Похороненные на Мусульманском кладбище (Тбилиси)
История кумыков